Sowjetisches Ehrenmal (Tiergarten)
 Sowjetisches Ehrenmal (Treptower Park)